Viktoria Frankfurt steht für:
 Frankfurter FC Viktoria 91, einen Fußballverein aus Frankfurt (Oder)
 Frankfurter Fußball-Club Victoria von 1899, einen ehemaligen Fußballverein aus Frankfurt am Main (einer der Vorgängervereine von Eintracht Frankfurt)